Ива́н Горово́й: Горовой, Иван Иванович (род. 1929) — советский футболист.
 Горовой, Иван Семёнович (1921—1999) — советский и украинский скульптор.
 Горовой, Иван Яковлевич (1904—1968) — деятель советского ВМФ, контр-адмирал.